Filmes
Justice (1917), filme mudo policial
Justice (2003), filme dirigido por Evan Oppenheimer

Localidades
Justice (Illinois)
Justice (Oklahoma)

Música
Justice (dupla), músicos franceses
Justice (álbum), da banda japonesa Glay

Quadrinhos
Justice (Marvel Comics), personagem
Justice (DC Comics), saga em quadrinhos

Outros
Justice (telessérie), produzida por Jerry Bruckheimer

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de quadrinhos